Я́ков Воробьёв:
 Воробьёв, Яков Зиновьевич (1885—1919) — председатель Нижегородской ГубЧК.
 
 Воробьёв, Яков Яковлевич (1792—1869) — генерал-лейтенант, наказной атаман войска Сибирского.